

Geografia

 Ilha de Uno, na Guiné-Bissau
 Uno (sector), sector da Guiné-Bissau.

Música
 ¡Uno! - álbum da banda estadunidense Green Day
 Uno (canção) - da banda inglesa Muse

 Uno (EP) da cantora sul-coreana, Minzy

Matemática

 O mesmo que um

Filosofia

 Uno (Plotino)

Química

 Símbolo químico do Unniloctium

Produtos

Fiat Uno - um automóvel
 Uno (jogo de cartas)

Desambiguação